El término Stan the Man es un apodo con el que generalmente se conoce a Stan Musial (1920–2013), jugador de béisbol estadounidense.

Pero Stan the Man también puede hacer referencia a:
Stan Lee (1922–2018), creador y ejecutivo estadounidense de Marvel Comics.
Stan "The Man" Longinidis (1965), kickboxer australiano.
Stan "The Man" Rofe (1933–2003), disc jockey australiano.
Stan "The Man" Stasiak (1937–1997), entrenador de lucha libre canadiense.
Stan Collymore (1971), futbolista inglés.
Don Stanhouse (1951), conocido como "Stan the Man Unusual", jugador de béisbol estadounidense.
Stan Wawrinka (1985), tenista suizo.
Konstantin Stanislavski (1863–1938), actor, director y pedagogo teatral ruso.
Stiliyan Petrov (1979), futbolista búlgaro.